Luciano Zauri (Pescina, 20 de janeiro de 1978) é um futebolista italiano que atualmente treina o Pescara.

Naturais de Pescina
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Società Sportiva Lazio
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Pescara Calcio
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol
Treinadores de futebol da Itália
Treinadores do Pescara Calcio